Николай Шатров:

 Шатров, Николай Владимирович (1929—1977) — русский поэт, переводчик.
 Шатров, Николай Константинович (1905—1937) — советский танкист, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шатров, Николай Михайлович (1765—1841) — русский поэт, стряпчий, действительный член Общества любителей российской словесности при Московском университете.
 Шатров, Николай Яковлевич (1853—1932) — русский предприниматель, симбирский купец и крупный меценат, потомственный почётный гражданин.